European Open steht für:

 European Open (Golf), Golfturnier
 European Open (Snooker), Snookerturnier
 WTA Genf, Tennisturnier